Katholische Schule Sankt Paulus oder Katholische Schule St. Paulus steht für:
 Katholische Schule Sankt Paulus (Berlin), 1964 gegründete Grundschule im Berliner Ortsteil Moabit (Bezirk Mitte)
 Katholische Schule St. Paulus (Hamburg), Grund- und Stadtteilschule im Hamburger Stadtteil Billstedt